Алексей Ржевский:
 Ржевский, Алексей Андреевич (1737—1804) — действительный тайный советник, сенатор, поэт.
 Ржевский, Алексей Иванович (ум. в 1704) — окольничий, воевода в Вятке и Самаре.